Посікіра Микола Михайлович — український скульптор
 Посікіра Людмила Кузьмівна — українська бандуристка
українські прізвища